Cannabis, gènere de plantes
 Cannabis sativa, espècie d'aquest gènere
 420 (cannabis), terme usat per consumidors de marihuana, principalment als Estats Units
 al cànem conreat per a l'aprofitament de productes i materials extrets de diferents varietats de la planta